Het kasteel van Fontainebleau in Fontainebleau, op 65 km van Parijs, was het toneel van een aantal internationale bijeenkomsten:
 Het Verdrag van Fontainebleau (1785) regelde de ruil van een aantal gebieden tussen de Verenigde Provinciën en de Oostenrijkse Nederlanden
 Het Verdrag van Fontainebleau (oktober 1807) was een verdrag waarbij Frankrijk en Spanje overeenkwamen om Portugal te veroveren en te verdelen in drie delen
 Het Verdrag van Fontainebleau (november 1807) was een verdrag waarbij het Koninkrijk Holland Vlissingen afstond aan Frankrijk in ruil voor Oost-Friesland
 Het Verdrag van Fontainebleau (1810) regelde opnieuw grenskwesties tussen Holland en Frankrijk
 Het Verdrag van Fontainebleau (1814) regelde een aantal kwesties bij de (eerste) val van Napoleon  
 Op de Europese top van Fontainebleau van 1984 besprak de Europese Raad het ontwerp van Europese Akte

Zie ook
 Edict van Fontainebleau (1685), waarmee Lodewijk XIV het Edict van Nantes (1598) herriep.